L'edizione 1975-76 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Ruud Geels (), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1975-76.
 MVV Maastricht e Excelsior retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1975-1976

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
Campionato olandese di calcio